Втората лятна универсиада е проведена в София, България през 1977 г.

Церемонията по откриването на Универсиадата е на 17 август, а закриването – на 28 август.

В универсиадата участват 2939 спортисти от 78 държави.

По-голямата част от състезанията на открито се провеждат на Националния стадион „Васил Левски“.

Видове спорт 
Състезанията са по 10 вида спорт: баскетбол, борба, водна топка, волейбол, лека атлетика, плуване, скок във вода, спортна гимнастика, тенис, фехтовка.

Класиране по медали 
Печелят медали представители на 25 държави.

Вижте също 
 Лятна универсиада

1977 година в България
Студентски спорт в България
Спортни състезания в София
История на София
Универсиади